Alain Birbaum, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 40|| 0|| 1|| 1|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003|| HC Olten|| LNB|| 8|| 0|| 2|| 2|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 48|| 0|| 6|| 6|| 36|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2004-2005|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 41|| 0|| 1|| 1|| 35|| 11|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
|2004-2005|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006||Lausanne HC|| LNB|| 36|| 6|| 19|| 25|| 48||12 ||2 ||3 ||5 ||12 
|-
|2005-2006|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 2|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 44|| 4|| 4|| 8|| 109|| 4|| 0|| 0|| 0|| 10
|- 
|2007-2008|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 50|| 3|| 12|| 15|| 84||11 ||0 ||1 ||1 ||10 
|-
|2008-2009|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 50|| 0|| 10|| 10|| 46|| 11|| 0|| 4||4 ||16 
|- 
|2009-2010|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 50|| 6|| 11|| 17|| 50|| 7|| 1|| 3|| 4||10
|-
|2010-2011|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA||47|| 2|| 9|| 11|| 38|| 4|| 0|| 0|| 0||8
|-
|2011-2012 || HC Fribourg-Gottéron || LNA|| 43 || 4 || 14 || 18 || 32 || 11 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
|2012-2013 || HC Fribourg-Gottéron || LNA|| 50 || 1 || 9 || 10 || 44 || 18 || 1 || 7 || 8 || 12
|-
|2013-2014 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 47 || 0 || 2 || 2 || 24 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2014-2015 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 48 || 3 || 7 || 10 || 40 || 11 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
|2015-2016 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 50 || 1 || 9 || 10 || 40 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2016-2017 || HC Red Ice || LNB || 48 || 2 || 19 || 21 || 30 || 5 || 2 || 0 || 2 || 6
|-
|2017-2018 || Pionniers de Chamonix Mont-Blanc || Ligue Magnus || 26 || 8 || 15 || 23 || 50 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || HC Ajoie || LNB || 16 ||3 ||5 ||8 ||16  ||11 ||0 ||1 ||1 ||6 
|-
|2018-2019 || HC Ajoie || LNB || 44 ||4 ||10 ||14 ||26 ||7 ||2 ||1 ||3 ||4 
|-
|2019-2020 || HC Ajoie || LNB || 44 ||6 ||10 ||16 ||8 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
| 2020-2021|| HC Ajoie || LNB || 46 || 2 || 7 || 9 || 10 || 16 || 0 || 6 || 6 || 12
|-
| 2021-2022|| HC Ajoie || LNA ||  || 

|2003 ||  Suisse -18 ans|| Championnat du monde -18 ans
| 6 || 0 || 0 || 0 || 6 || 
|-
|2005 ||  Suisse -20 ans|| Championnat du monde junior
| 6 || 0 || 1 || 1 || 14 || Promu
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Trophée européen||8||0||2||2||2|| de la division Est
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Coupe Spengler||4||0||0||0||2||Demi-finaliste

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en octobre 1985
Naissance à Fribourg (Suisse)
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif fribourgeois
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Olten
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur du Chamonix hockey élite
Joueur du HC Ajoie